Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 december 2015.

Vrouwen 12